HIP est un sigle qui peut signifier :
 Host Identity Protocol, un protocole de réseau informatique ;
 hémorragie intraparenchymateuse, un sous-type d'accident vasculaire cérébral ;
 Historically informed performance (en français, interprétation historiquement informée),  une interprétation musicale basée sur des sources historiques.

HIP est une abréviation qui peut signifier :
 Catalogue Hipparcos, un catalogue d'étoiles résultant de la mission spatiale astrométrique Hipparcos.

Hip peut faire référence à :
 un hip, tremplin utilisé pour le ski freestyle ou le snowboard.

 Rachael Hip-Flores (née en 1987), une actrice américaine.